Sullivan i Syn (ang. Sullivan & Son, 2012-2014) – amerykański serial komediowy stworzony przez Roba Longa i Steve'a Byrne'a. Wyprodukowany przez Wild West Picture Show Productions i Warner Horizon Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 19 lipca 2012 roku na antenie TBS. W Polsce premiera serialu odbyła się 14 lipca 2013 roku na kanale Comedy Central Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach Steve'a Sullivana, adwokata z Nowego Jorku, który postanawia rzucić posadę i przeprowadzić się do Pittsburgha, aby prowadzić bar należący do rodziców.

Obsada

Główni 
 Steve Byrne jako Steve Sullivan
 Dan Lauria jako Jack Sullivan, ojciec Steve'a
 Jodi Long jako Ok Cha Sullivan, matka Steve'a
 Owen Benjamin jako Owen Walsh
 Brian Doyle-Murray jako Hank Murphy
 Christine Ebersole jako Carol Walsh
 Vivian Bang jako Susan Sullivan, najmłodsza siostra Steve'a
 Valerie Azlynn jako Melanie Sutton
 Roy Wood, Jr. jako Roy
 Ahmed Ahmed jako Ahmed Nassar

Pozostali 
 Brian Scolaro jako Doug
 Jesus Trejo jako Javier

Role gościnne 
 Billy Gardell jako Lyle Winkler
 Chris D'Elia jako Ryan Capps
 Will Sasso jako Robert Sherman
 Kerri Kenney-Silver jako Jo
 Ken Jeong jako Jason
 Kunal Nayyar jako Neal

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Programy telewizji TBS
Seriale wytwórni Warner Horizon Television